Фунт (; ; ; ;  ) — денежная единица многих государств, название которой первоначально обозначало фунт серебра.

  Австралийский фунт () — денежная единица Австралии с 1910 по 1966 год;
  Английский (), или британский фунт (), или фунт Великобритании (GBP), или фунт стерлингов () — старейшая в мире денежная единица, которая всё ещё находится в обращении;
  Бермудский фунт () — валюта Бермудских островов, действовавшая до 1970 года;
  Гибралтарский фунт () — денежная единица;
  Египетский фунт () (EGP) — денежная единица;
  Израильский фунт () — денежная единица Израиля с 1952 по 1980 год;
  Ирландский фунт (; ) — денежная единица Ирландии с 1928 по 2002 год;
  Итальянская лира (фунт) () — денежная единица Италии с 1861 по 2002 год;
  Кипрский фунт (; ) (CYP) — денежная единица Кипра с 1879 по 2007 год;
  Ливанский фунт (; ) — денежная единица Ливана;
  Мальтийский фунт (; ) — денежная единица Мальты;
  Новозеландский фунт () — денежная единица Новой Зеландии;
  Палестинский фунт () — денежная единица Подмандатной Палестины в 1927—1951 годах.
  Римский фунт, либра, либральный или римский вес () — весовая и денежная единица Римской империи;
  Родезийский фунт () — денежная единица Родезии в 1964—1970 годах.
  Фунт острова Святой Елены или Фунт Святой Елены () (SHP) — денежная единица островов Святой Елены и Вознесения;
  Сирийский фунт () — денежная единица Сирии;
  Суданский фунт () — денежная единица Судана;
  Турецкая лира (фунт) () — денежная единица Турции с 1844 года;
  Фунт Фолклендских островов () (FKP) — денежная единица Фолклендских островов;
  Французский ливр (фунт) () — денежная единица Франции со времён Средневековья до 1799 года;
  Шотландский фунт — денежная единица Шотландии до XVIII века;
  Южноафриканский фунт () — денежная единица ЮАС;
  Южнородезийский фунт () — денежная единица Южной Родезии в 1934—1956 годах;
  Южносуданский фунт () — денежная единица Южного Судана.

См. также 
 Лира
 Ливр

Примечания 

 
Азиатские валюты
Африканские валюты
Валюты Океании
Европейские валюты
Североамериканские валюты
Южноамериканские валюты